Il doppio del torneo di tennis Queen's Club Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anand Amritraj e Vijay Amritraj che hanno battuto in finale 6–1, 6–2 John Lloyd e David Lloyd.

Teste di serie

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (primo turno)
 Robert Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)
 Fred McNair /  Sherwood Stewart (primo turno)
 Adriano Panatta /  Raúl Ramírez (primo turno)

 Ray Ruffels /  Allan Stone (primo turno) 
 Charlie Pasarell /  Erik Van Dillen (primo turno) 
 Marty Riessen /  Roscoe Tanner (semifinali) 
 Pat Du Pré /  Nikola Pilić (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queen's Club Championships 1977